Příjmení Janowski nosí více významných osobností:

 Alina Janowska (1923–2017) – polská herečka
 Ambroży Janowski (1810–1884) – rakouský politik rusínské (ukrajinské) národnosti z Haliče
 David Janowski (1868–1927) – francouzský šachový mistr polského původu